Три немецких корабля были названы в честь прусского принца Адальберта:

 SMS Prinz Adalbert (1864) — первый прусский броненосец.
 SMS Prinz Adalbert (1876) — броненосный корвет.
 SMS Prinz Adalbert (1901) — броненосный крейсер.